Менты — многозначное слово:
 Менты — разговорное прозвище сотрудников милиции и полиции.
 Менты — название сериала «Улицы разбитых фонарей» в видеопрокате.